La manganipiemontite-(Sr) è un minerale del gruppo dell'epidoto. Fino al 2006 era conosciuta come tweddillite per poi essere rinominata dall'IMA nell'ambito della revisione della nomenclatura del supergruppo dell'epidoto.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Sorosilicati